Adolphus steht für:
 Adolphus, Vorname und Familienname

Adolphus ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Adolphus (Kentucky), im Allen County
 Adolphus (Tennessee), im Loudon County
 Adolphus Division, im Allen County, Kentucky – Census designated place
Siehe auch:
Adolph
 Zeche Adolphus